Dumas est un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Adolphe Dumas (1806-1861), poète et dramaturge français ;
  ;
 Alice Dumas (1878-1962), peintre miniaturiste et illustratrice française ;
 Amy Dumas (1975-), catcheuse américaine ;
 Anne Joseph Dumas, (1741-1815), général de la révolution française ;
  ;
 Antônio Dumas (1955-2019), entraîneur brésilien de football ;
 Axel Dumas (1970-), gérant de l'entreprise Hermès ;
 Carlos Alberto Dumas (1938-2004), cuisinier argentin ;
 Caroline Dumas (1935-), cantatrice française ;
  ;
 Charles Joseph Dumas-Vence (1823-1904), amiral français ;
 Charles-Louis Dumas (1765-1813), médecin français ;
 Charles Robert-Dumas (?-1946), auteur français ;
 Christian Léon Dumas (1789-1873), homme politique français ;
 Christophe Dumas (1971-), joueur de basket-ball français ;
Clémence Dumas-Côté (1986-), poétesse canadienne ;
 Danielle Dumas (1938-), journaliste, éditrice et autrice française ;
 Didier Dumas (1943-2010), psychanalyste et écrivain français ;
  ;
 Émilien Dumas (1804-1870), géologue et paléontologue français ;
 Félix Dumas (1882-1965), sculpteur français ;
 Fernand Dumas (1862-1956), architecte suisse ;
 Francine Dumas (1917-1998), militante sociale et féministe française ;
 Franck Dumas (1968-), joueur et entraîneur français de football ;
 François Dumas (1884-1952), homme politique ;
 Françoise Dumas (1960-), femme politique française ;
 Frédéric Dumas (1913-1991), membre des Trois Mousquemers, pionnier de la plongée sous-marine ;
 Frédérique Dumas (1963-), productrice et femme politique française ;
 Gaëtan Dumas (1879-1950), peintre français ;
 Georges Dumas (1866-1946), médecin psychologue franco-français ;
 Georges Dumas (1895-1944), résistant français ;
 Guillaume Mathieu Dumas de Saint-Marcel (1755-1826), général français, frère du général Mathieu Dumas ;
Hélène Dumas (1981-), historienne française ;
 Henry Dumas (1934-1968), écrivain américain ;
  ;
 Jacques-Marie Dumaz (1762-1839), homme politique français ;
 Jean Dumas (1696-1776), astronome et musicien français ;
 Jean Dumas (1944-), footballeur ;
  ;
 Jean-Daniel Dumas (1721-1794), officier des troupes de la Marine et maréchal de camp français ;
 Jean Louis Dumas (1727-1793), général de la révolution française ;
 Jerry Dumas (1930-2016), auteur de bande dessinée américain ;
 Joselyn Dumas (1980-), présentatrice de télévision et actrice ghanéenne ;
 Joseph Dumas (1904-1971), homme politique français ;
 Julie Dumas (19?-), comédienne française ;
 Julien Dumas (1857-1910), homme politique français ;
  ;
 Marie-Cessette Dumas (1714-1786), esclave, grand-mère de l'écrivain Alexandre Dumas ;
 Marlene Dumas (1953-), artiste originaire d'Afrique du Sud ;
 Maryse Dumas (1953-), syndicaliste française ;
 Mathieu Dumas (1753-1837), général et administrateur français ;
 Maurice Dumas (1927-2015), homme politique québécois ;
  ;
 Mireille Dumas (1953-), animatrice de télévision française ;
 Noël Jean-Baptiste Henri Alphonse Dumas (1854-1943), général français ;
 Norbert Dumas (1812-1869), avocat et personnalité politique du Canada-Est ;
 Olivier Dumas (1929-2019), vernien français ;
 Paul Dumas (1910-2005), médecin, professeur, auteur, critique d’art et collectionneur québécois.
 Paul-Alexandre Dumas (), graveur sur bois et ébéniste français ;
  (1894-1964), général français ;
  ;
  ;
 Pierre-Alexis Dumas (1966-), directeur artistique d'Hermès ;
 Pierre-Benoît Dumas (1668-1745), administrateur colonial français ;
 Pierre-Ludovic Dumas (1891-1973), peintre français ;
 René-François Dumas (1757-1794), révolutionnaire français ;
  ;
 Roland Dumas (1922-), homme politique français et ancien ministre des Affaires étrangères ;
 Romain Dumas (1977-), pilote automobile français ;
 Sandrine Dumas (1963-), comédienne et réalisatrice française ;
 Sidonie Dumas (1967-), productrice de cinéma française ;
 Simon Dumas (1976-), écrivain et artiste multidisciplinaire québécois ;
  ;
 Tancrède Dumas (1830-1905), photographe italien ;
 Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, dit Thomas Alexandre Dumas (1762-1806), général français, père d'Alexandre Dumas ;
 Tony Dumas (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Vito Dumas (1900-1965), navigateur argentin ;
 William Dumas (1942-), homme politique français.

Noms composés

Pseudonyme 

 Dumas (1979-), chanteur québécois.

Toponyme 

 Dumas, ville de l'Arkansas sur le Mississippi où a été tourné en partie le film Mud ;
 Dumas, ville du Mississippi ;
 Dumas, siège du comté de Moore au Texas (États-Unis).

Sigle 
DUMAS peut désigner :
 Dépôt universitaire de mémoires après soutenance, une archive ouverte pour les mémoires de master.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien